CNOA, sigle composé des quatre lettres C, N, O et A, peut faire référence :

 au Centre national des opérations aériennes, installation militaire française au sein de la Base aérienne 942 Lyon-Mont Verdun.

 au Concept national des opérations amphibies, une doctrine militaire française.

 au Conseil national de l'ordre des architectes, instance représentative de la profession d'architecte en France.